Meltzer:
 Albert Meltzer
 Allan Meltzer
 Brad Meltzer
 Dave Allan Meltzer